Le terme GP7 peut désigner : 
 l'ancienne numérotation de la route nationale 7 de Tunisie ;
 le modèle de locomotive nord-américain EMD GP7.